Kookaburra steht für:

 Kookaburra, ein australischer Vogel, siehe Jägerliest (auch: Lachender Hans)
 Kookaburra Sits in the Old Gum Tree, ein berühmtes australisches Kinderlied
 Kookaburra (Rakete), eine australische Höhenforschungsrakete
 Comedy Club Kookaburra einen Comedy-Club in Berlin
 Kookaburra (Münze) eine australische Anlagemünze aus Silber
 Kookaburra Sport, einen australischen Sportartikelhersteller

Siehe auch:

 Kookaburras, die australische nationale Hockeymannschaft der Herren